La Piana ima više značenja:
 La Piana, Bologna
 La Piana, Caserta
 La Piana, Frosinone
 La Piana, Modena